Пещера Салавата Юлаева — пещера в скале Калим-ускан в Ишимбайском районе Башкортостана, в 1985  - 2014 входила в состав памятника природы регионального значения «Скала Калим-Ускан и пещера Салавата Юлаева с ее окрестностями». Место туризма.

Расположение 
Расположена приблизительно в семи километрах от села Макарово, по дороге (бывший Белорецкий тракт) к Кулгунино, на территории Шихановского лесничества Макаровского лесхоза.

Предмет охраны 
 Живописная скала с пещерой.
 Популяции редких видов растений: пырей отогнутоостый, шиверекия подольская, астрагал Клера, примула кортузовидная и другие).
 Остепнённые сосняки.

Описание 
Скалу Калим-ускан омывает река Сикася. Вход в пещеру Салавата Юлаева находится на высоте около шести метров над руслом.

Пещера трёхуровневая, нижний уровень более обширный, чем средний и верхний, представляет собой грот с высотой входа 7-10 метров. Слева пол поднимается и там виден проход в очень маленький зал. На его потолке проход на второй этаж в виде вертикального хода диаметром около метра. Оттуда узкая щель ведёт в верхнюю часть пещеры, а далее виден ещё один глубокий узкий проход диаметром 60-70 см.

Примечания

Литература 
 Пещера Салавата // Ватандаш. — 2000. — № 7. — С. 34.

Ссылки 
 
 

Пещеры Ишимбайского района
Памятники природы Башкортостана
Туризм в Башкортостане
Геоморфологические памятники природы
Ботанические памятники природы
Комплексные памятники природы